Bonnac ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Bonnac (Ariège) im Département Ariège
 Bonnac (Cantal) im Département Cantal

mit Namenszusatz:
 Bonnac-la-Côte im Département Haute-Vienne

Bonnac ist der Name folgender Personen:
 Pierre Chrysostème d’Usson de Bonnac (1724–1782), französischer Diplomat